Устиновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Устиновская волость — в составе Осинского уезда Пермской губернии.
 Устиновская волость — в составе Елисаветградского уезда Херсонской губернии.